Fassino ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Fassino (1874–1913), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Piero Fassino (geb. 1949), italienischer Politiker, Bürgermeister von Turin